Ритт — фамилия. Известные носители:
 Ритт, Августин Христиан (1765—1799) — русский художник.
 Ритт, Джозеф (1893—1951) — американский математик.
 Ритт, Мартин (1914—1990) — американский театральный и кинорежиссёр.